Stonka kukurydziana
 Stonka ziemniaczana
 SM42 – lokomotywa nazywana "stonka"
 Star Stonka – pojazd do przewozu osób budowany na bazie samochodu ciężarowego Star 20